Murmansk
Oblast de Murmansk
Murmansk (cruzador)
2979 Murmansk

Desambiguação
Desambiguações de topônimos